Горовцов:

 Горовцов, Андрей Валерьевич (род. 1981) — белорусский футболист и тренер.
 Горовцов, Дмитрий Евгеньевич (род. 1966) — депутат Государственной Думы РФ VI созыва.